Prebold je lahko :

 Občina Prebold
 Prebold v občini Prebold